Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys — четвертий студійний альбом американської групи My Chemical Romance, який був випущений 22 листопада 2010 року.

Список композицій

Джерела 
 Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys  Allmusic
 Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys  last.fm

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2010
Музичні альбоми за алфавітом
Рок-альбоми